Lillsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillsjötjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (7,91 ha)
Lillsjötjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn